Civitas Studiosorum Reformatorum, een studentenvereniging in Delft
 Corporate Social Responsibility, de Engelstalige afkorting voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Tsjecho-Slowakije, tot 1961 afgekort tot ČSR
 Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam
 Collectieve Schuldenregeling (België)